The Great Wide Open п'ятий EP уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 15 жовтня 2007 року.

Треклист 
 The Great Wide Open - 3:33
 10.45 Amsterdam Conversations - 4:14
 Juneau - 4:11
 Red is the New Black - 6:00
 The Art of American Football - 2:48
 This Year's Most Open Heartbreak - 3:54
 She Drove Me to Daytime Television - 4:52
 Kiss and Makeup (All Bets Are Off) - 3:32
 Escape Artists Never Die - 6:07
 The Great Wide Open - 3:33

Джерела 
 The Great Wide Open  allmusic

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend